Материя може да се отнася за

 материята като вещество – онова, от което са направени телата
 Материя (философия) – обективната реалност, съществуваща извън човешките възприятия
 Материя (физика) – освен веществото, включва и полѐтата
 синоним на плат, текстилна тъкан.